Раиса Васильевна Карма́зина () — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации IV—VII созывов, член комитета Госдумы по контролю и регламенту с 7 декабря 2003 года. Заслуженный экономист Российской Федерации (1999).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 

Родилась 9 января 1951 года в Ростове-на-Дону в рабочей семье.

В 1969 году окончила финансовый техникум в Владикавказе, в 1977 году — Ростовский институт народного хозяйства.

В 1969—1977 годах — работала в финансовом отделе администрации г. Будённовска (Ставропольский край).

В 1978—1993 годах — начальник Норильского отделения Красноярского филиала Госбанка СССР (с 1992 года — отделение Федерального казначейства Министерства финансов РСФСР).

С 1980 по 1990 год — депутат Норильского горсовета, в 1990—1993 годах — Красноярского краевого Совета народных депутатов.

В июне 1994 года в ходе довыборов в Законодательное собрание Красноярского края была избрана депутатом по Норильскому избирательному округу №3 (выдвинута Советом женщин). 

В декабре 1995 года баллотировалась в Государственную думу РФ II созыва по Енисейскому одномандатному избирательному округу №46. 

В декабре 1997 года вновь стала депутатом Законодательного собрания Красноярского края по Талнахскому избирательному округу №19 (выдвинута группой избирателей), в 1998 года возглавила постоянную комиссию регионального парламента по финансам, бюджету и налоговой политике.

В 2000 году вошла в региональный политсовет партии «Единство».

В декабре 2001 года избрана депутатом Законодательного собрания Красноярского края III созыва по Талнахскому округу №19. 

В региональном парламенте вновь возглавила постоянную комиссию по финансам, бюджету и налоговой политике, была членом комиссии по природным ресурсам, экологии и природоохранной деятельности.

7 декабря 2003 года была избрана в IV созыв Государственной Думы по Енисейскому одномандатному избирательному округу №48 (Красноярский край) от «Единая Россия». 

В нижней палате вошла в состав фракции «Единая Россия», комитет Госдумы по бюджету и налогам.

В декабре 2003 года баллотировалась от партии «Единая Россия» в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 48, по итогам выборов была избрана депутатом Государственной думы РФ IV созыва.

Избиралась депутатом Государственной Думы V и VI созывов, от партии «Единая Россия», в декабре 2007 и декабре 2011.

18 сентября 2016 года избрана депутатом Государственной думы VII созыва по Енисейскому одномандатному избирательному округу №57 (Красноярский край), получив 48,41%.  

24 сентября 2016 года заняла пост первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия», возглавив одну из пяти внутрифракционных групп.

До декабря 2017 года — член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия».

Законотворческая деятельность 
С 2003 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы IV, V,  VI и VII созывов, выступила соавтором 199 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 4 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 4 мая 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 12 октября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Семья 
Замужем, две дочери.

Награды 
 медаль «Ветеран труда» (20 марта 1990 года)
 заслуженный экономист Российской Федерации (30 июля 1999 года) — за заслуги в области экономики и финансовой деятельности
 Благодарственное письмо Президента Российской Федерации В. Путина (27 мая 2005) — за активное участие в подготовке и проведении референдума по вопросу объединения Красноярского края
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006) — за активное участие в законотворческой деятельности в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 орден Почёта (30 сентября 2012 года)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2015)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (3 марта 2016 года) — за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу
 медаль Столыпина П. А. II степени (2016)

Примечания 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Члены «Единой России»
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края
Выпускники Ростовского государственного экономического университета
Почётные граждане Норильска
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине